Die Football League Third Division 1938/39 war die 19. Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga und gleichzeitig die letzte Spielzeit vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, der eine Unterbrechung des offiziellen Spielbetriebs bis zur Wiederaufnahme in der Saison 1946/47 nach sich zog. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit dem FC Barnsley und Newport County ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der Drittligasaison 1946/47 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Norwich City und Tranmere Rovers die Plätze ein. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste sportlich keiner absteigen, denn sowohl die zuunterst platzierten Nordklubs Hartlepools United und Accrington Stanley sowie im Süden FC Walsall und Bristol Rovers erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der Saison 1939/40 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen.

Football League Third Division North

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Football League Third Division South

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1938-39 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1938/39
Fußballsaison 1938/39